Байково — один из остановочных пунктов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке Шахта-Сахалинская — Ильинск.

Описание 

Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой, без билетных касс и укрытия от дождя и снега.

Деятельность 

Пассажирское сообщение по станции представлено пригородными дизель-поездами сообщением Холмск-Северный — Томари (2 пары, курсирующие по понедельникам, пятницам и субботам).

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание в базе ОАО "РЖД"

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области